Fredrik Nilsson (19??) svéd nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Fredrik Nilsson (19??) világbajnoki bronzérmes svéd párbajtőrvívó